STI — акронім латинкою, що може означати наступне.

Авіація 
 Код ІАТА  у місті Сантьяго, Домініканська Республіка.

Медицина 
 Інфекції, що передаються статевим шляхом — від , також «Захворювання, що передаються статевим шляхом» ( — STDs/STD).
  — від .

Техніка 
 Subaru Impreza WRX STI — лінія автомобілів.

Організації 
  — спортивний підрозділ японської компанії Fuji Heavy Industries.